Dies ist eine Liste von Bergen oder Erhebungen in Simbabwe:

Einzelnachweise 

!Simbabwe, Berge
!
Simbabwe, Berge